Vestindisk Kompagni er betegnelsen for flere handelskompagnier, der fra 1600-tallet og frem drev koncessioneret virksomhed med handel og transport af varer til og fra Vestindien og de amerikanske kontinenter.

I Danmark oprettedes Vestindisk-guineisk Kompagni med baggrund i 1625, men formelt oprettet ved kongelig privilegiebrev i 1671. I Danmark oprettedes tillige og Det Kongelige Danske octroyerede Vestindiske Handelsselskab stiftet i 1778 og Dansk-Vestindisk Rom Kompagni.

Andre lande med Vestindiske kompagnier var:

 Frankrig: Fransk Vestindisk Kompagni
 Nederlandene: Nederlandske Vestindiske Kompagni
 Sverige: Svenske Vestindiske Kompagni

Se også 
 Asiatisk Kompagni
 Ostindisk Kompagni (flertydig)